Nathan Smith (arts) (1762-1829), Amerikaans geneeskundige
 Nathan Smith (basketballer) (1974), Amerikaans basketballer
 Nathan Smith (golfer) (1978), Amerikaans golfer
 Nathan Smith (biatleet) (1985), Canadees biatleet
 Nathan Smith (voetballer, 1987), Engels-Jamaicaans voetballer